Аджиус — фамилия, известные носители:
 Аджиус, Амброс (1856—1911) был мальтийским архиепископом католической церкви.
 Аджиус, Андрей (род. 1986) — мальтийский футболист.
 Аджиус, Гилберт (род. 1974) — мальтийский футболист.
 Аджиус, Джозеф (род. 1944) — мальтийский футболист.
 Аджиус, Эдмонд (род. 1987) — мальтийский футболист.